Matt Ellison (né le  à Duncan, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1999, il commence sa carrière avec les Capitals de Cowichan Valley dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2002 dans la Ligue nationale de hockey par les Blackhawks de Chicago en , en . Il passe professionnel avec les Admirals de Norfolk dans la Ligue américaine de hockey en 2003. Lors de cette saison, il joue ses premiers matchs dans la LNH avec les Blackhawks.

Trophées et honneurs personnels

KHL 
2010-2011 : nommé dans la meilleure ligne (Charles Linglet - Ryan Vesce - Matt Ellison du Torpedo Nijni Novgorod)

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Capitals de Cowichan Valley || LHCB ||60 ||11 ||23 ||34 ||95 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001 || Capitals de Cowichan Valley || LHCB ||60 ||22 ||44 ||66 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Capitals de Cowichan Valley || LHCB ||60 ||42 ||75 ||117 ||76 ||10 ||5 ||6 ||11 ||8
|-
|2002-2003 || Rebels de Red Deer || LHOu ||72 ||40 ||56 ||96 ||80 ||22 ||7 ||13 ||20 ||28
|-
|2003-2004 || Admirals de Norfolk || LAH ||71 ||14 ||21 ||35 ||115 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|2003-2004 || Blackhawks de Chicago || LNH ||10 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Admirals de Norfolk || LAH ||71 ||14 ||37 ||51 ||44 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-  
|rowspan="2"|2005-2006 || Blackhawks de Chicago || LNH ||26 ||3 ||9 ||12 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Flyers de Philadelphie || LNH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||48 ||12 ||13 ||25 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||62 ||12 ||27 ||39 ||43 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Flyers de Philadelphie || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Admirals de Milwaukee || LAH ||75 ||26 ||32 ||58 ||55 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2008-2009 || Dinamo Riga || KHL ||55 ||15 ||24 ||39 ||84 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2009-2010 || HK MVD || KHL ||52 ||16 ||18 ||34 ||102 ||22 ||4 ||5 ||9 ||10 
|-
|2010-2011 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 53|| 21|| 29|| 50|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 25|| 10|| 10|| 20|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 33|| 3|| 14|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HC Bienne || LNA || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || KHL Medveščak || KHL || 38|| 8|| 7|| 15|| 28|| 4|| 3|| 0|| 3|| 0
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Minsk || KHL || 58|| 24|| 33|| 57|| 38|| 5|| 1|| 2|| 3||2
|-
| 2015-2016|| HK Dinamo Minsk || KHL|| 54|| 26|| 29|| 55|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Minsk || KHL || 68 || 10 || 11 || 21 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 55||20||25||45||24 ||10 ||2 ||2 ||4 ||3 
|-
| 2018-2019 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 62||20||35||55||34 ||6 ||2 ||0 ||2 ||0 

| 327 ||78 ||130 ||208 ||292 ||17 ||0 ||2 ||2 ||8 

| 539 || 179 || 255 || 434 || 501
| 55 || 14 || 10 || 24 || 41

| 43 ||3 ||11 ||14 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1983
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK MVD
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HC Bienne
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Naissance dans le district régional de Cowichan Valley
Joueur du Metallourg Magnitogorsk